Четиринадесетата зимна универсиада е проведена в София, България през 1989 г.

Универсиадата е открита от председателя на Държавния съвет на НРБ Тодор Живков на 2 март. Закрита е на 12 март.

Състезанията са проведени главно на Националния стадион „Васил Левски“.

Класиране по медали 
Печелят медали представители на 18 държави.

Вижте също 
 Зимна универсиада

1989 година в България
Студентски спорт в България
Спортни състезания в София
История на София
Универсиади